La ITM Cup 2012 è la 37ª edizione del National Provincial Championship, il campionato nazionale provinciale neozelandese, nonché la 7ª con la nuova formula a due divisioni di merito.

Vi hanno preso parte 14 squadre suddivise nei due gironi di Prima Divisione e di Championship.

Ogni squadra incontra tutte quelle della propria divisione, più quattro dell'altra divisione, in gare di round-robin di sola andata; la classifica finale viene stilata su tutti i 10 incontri.
Le prime quattro di ogni girone partecipano ai playoff per il titolo nazionale oppure per la promozione in Prima Divisione. La vincitrice della Prima Divisione è campione nazionale, l'ultima retrocede in Championship e viene rimpiazzata dalla vincitrice di quest'ultimo.

Risultati

Classifiche

Championship

Prima Divisione

Semifinali

Championship

Prima Divisione

Finali

Championship

Prima Divisione

Verdetti 
 : campione provinciale neozelandese
  : retrocesso nel Championship della ITM Cup 2013
  : promossa in Prima Divisione della ITM Cup 2013

Collegamenti esterni 
 

2012
Tornei per club di rugby a 15 nel 2012